El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos (MUP-R) es un partido político nacido en 2003 en la localidad valenciana de Elche. Inscrito en el Registro de Partidos Políticos con las siglas MUP-R

Ideología 

El MUP-R nació con la intención de aglutinar a aquellos que se sienten republicanos de izquierda y discrepan de la política cada vez más cercana al PSOE que tomó Izquierda Unida tras perder el liderazgo de Julio Anguita. El MUP-R critica la falta de voluntad de IU en favor de una ruptura con el régimen socioeconómico que representa la monarquía de Juan Carlos I.
El MUP-R recoge a sindicalistas, estudiantes y trabajadores de toda clase. Lucha por la unidad de las clases populares que llevarán a la conquista de la República Popular y Federativa.

El MUP-R, como miembro de la plataforma Ciudadanos Por la República, defiende la idea de presentar a nivel estatal una candidatura unitaria republicana y de izquierdas. Se presenta individualmente en las localidades con suficientes militantes a la espera de que llegue esa unidad de la izquierda republicana.

Historia 

El Movimiento por la Unidad del Pueblo (MUP) nace en Elche en 2003, cuando otros colectivos de izquierda deciden crear una asamblea de trabajadores que les permitiese presentarse a las elecciones, y así hacerse oír. Se presentó a las Elecciones Municipales de 2003, con sus dirigentes Manuel Albentosa y Sergi Sanchiz encabezando la lista. Su programa y lista electoral fueron elaborados de forma democrática por todos los militantes y vecinos que acudían a las asambleas. 

Su programa se basaba principalmente en la construcción de un movimiento popular cuya meta sea la Tercera República, una política local más participativa mediante Consejos de Barrio, preocupación por el medio ambiente, derecho a voto para los inmigrantes, así como en dar facilidades en el acceso a una primera vivienda y la creación de nuevos servicios como las guarderías públicas.
Aunque no consiguió ningún concejal, desarrolló una campaña en la que se denunciaba la Transición Española y se apostaba por la República Popular como forma de avanzar en la democracia.

Durante los siguientes años el MUP siguió saliendo a la calle, destacando sus movilizaciones contra el alto coste de la vivienda, en defensa de los inmigrante, y, principalmente, en defensa de la industria del calzado, pues se estaba deslocalizando y los trabajadores ilicitanos se quedaban sin trabajo. Fue una época de crecimiento para el MUP.

Para 2007, con unas nuevas elecciones a la vista, el MUP acentuó su carácter republicano añadiendo "Republicanos" a su nombre, pasando a llamarse Movimiento por la Unidad del Pueblo - Republicanos (MUP-R). El crecimiento del MUP-R era latente, esta vez no sólo era una candidatura, se constituía en partido, presentándose también en la ciudad de Alicante, así como en Arévalo (Ávila). Por otro lado, sus militantes optaron por presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana por las provincias de Alicante y Valencia.

Cabe destacar que en Arévalo el MUP-R superó en votos a Izquierda Unida, con un 0,41% más, quedando el MUP-R como tercer partido de la localidad, a 45 votos de conseguir un concejal.

Desde que estalló la crisis económica en 2008 el MUP-R ha participado en las movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, organizando asambleas y todo tipo de actos. Durante 2009 y 2010 se manifestó en contra de los recortes sociales del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y participó activamente en la organización de la Huelga General del 29S.

De cara a las elecciones municipales de 2011 el MUP-R lanza llamamientos a la formación de candidaturas unitarias de la izquierda consecuente y combativa, para forjar la Unidad Popular en respuesta a los recortes sociales. En Elche, Santa Pola y Arévalo se pone en contacto con Izquierda Unida para trabajar juntos en pro de dicho objetivo   . Además, nacen nuevos núcleos del MUP-R en municipios como Tarazona (Zaragoza) , Sagunto (Valencia) , San Roque (Cádiz)  o Cartaya(Huelva) . En este último, presentará candidatura conjunta con Izquierda Unida .

El MUP-R en la actualidad 
Tras la celebración de las Elecciones Municipales del 22 de mayo de 2011, los colectivos del MUP-R de diferentes localidades participaron en el I Encuentro Municipal Republicano , al que asistieron otras candidaturas de carácter republicano y transformador, como la Agrupación Republicana de Coslada o agrupaciones locales de Izquierda Republicana. En este encuentro se decidió empezar a trabajar juntos, coordinándose de cara a la formación de una candidatura conjunta para las próximas elecciones generales, con el lema de "enfrentar unidos el futuro para llevar la voz de la República al parlamento".

Finalmente, para las elecciones generales de 2011 el MUP-R se presenta junto a Izquierda Republicana, ARDE, Unión Republicana, el Movimiento de Izquierda Alternativa y la Agrupación Republicana de Coslada en la Federación Republicanos.

Resultados electorales 

En Cartaya se presentó junto a Izquierda Unida en la misma candidatura.
En los comicios de 2011 en Arévalo quedó a 7 votos de conseguir un concejal.

Enlaces externos 

 Web oficial del MUP-R en Elche
 Web oficial del MUP-R en Arévalo
 Web oficial del MUP-R en Huelva

Apariciones en la prensa:
 El MUP presenta su lista electoral en Elche para las municipales de 2003 (Información)
 El MUP en defensa de la industria del calzado (El País)
 El MUP-R de Elche en defensa de los trabajadores del calzado (La Verdad)
 Participación del MUP-R de Elche en la Huelga General del 29 de septiembre de 2010 (Información)
 El MUP-R presenta su candidatura en Elche a las Elecciones Municipales de 2011 (La Verdad)
 IU y el MUP-R presentan su candidatura conjunta en Cartaya
 El MUP-R de Elche contra los cambios en el callejero impulsados por el PP local (El País)

Vídeos:
 El MUP-R de Elche en defensa de la causa palestina
 
 

Partidos políticos de la Comunidad Valenciana
Partidos políticos de la Comunidad Valenciana de ámbito local
Partidos políticos de España posteriores a la Transición
Republicanismo en España